Alexiares (Oudgrieks: , Latijn: ) is in de Griekse mythologie de zoon van Herakles en Hebe, en broer van Aniketos.

Alexiares verschijnt alleen in de Bibliotheca van Apollodorus van Athene en is onbekend in oudere sagen van Heracles. Zijn naam, evenals de naam van zijn broer, wordt verondersteld te verwijzen naar attributen van Heracles.

Er wordt tevens verondersteld dat Alexiares en Aniketos de poortwachters van de Olympus waren.

Alexiares werd alleen vereerd op Rhodos en in Thebe.

Stamboom

Mens in de Griekse mythologie